Миннигали Хабибуллович Губайду́ллин ( — ) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Командир пулемётного взвода 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии лейтенант.

Биография 
Родился в селе Уршакбашкарамалы Миякинского района Башкирской АССР в крестьянской семье 28 октября (по другим сведениям 8 марта) 1923 года.

По национальности в источниках есть расхождения: татарин или башкир.

В июле 1939 года приехал в Ашу, поступил работать в доменный цех Ашинского металлургического завода.

В 1940—1941 годах учился в нефтяном техникуме в Баку.

В 1941 году призван в Красную Армию. Окончил ускоренный курс военного училища в 1942 году. На фронте с 1942 года. В 109-ю стрелковую дивизию зачислен в июне 1943 года.

26—27 сентября 1943 года проявил мужество и отвагу в боях на реке Молочной. Дважды раненый, он отказался покинуть поле боя. За смелость и решительность, проявленные в боях с 21 января по 4 февраля 1944 года северо-восточнее 5-го километра села Соломки Николаевской области, в наступательном бою 7 февраля 1944 года на населённый пункт Большая Лепетиха
приказом от 13 февраля 1944 года был награждён орденом Красной Звезды.

8 марта 1944 года командир взвода лейтенант Губайдуллин получил приказ любой ценой подавить огневую точку на одном из курганов и разорвать таким образом оборонительную линию противника на рубеже Дудчаны — Рядовое. В ходе штурма тяжело раненый лейтенант своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. 3 июня 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии лейтенанту М. Х. Губайдуллину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Был похоронен в Николаевской области на северо-западной окраине села Александровка, позднее перехоронен на кургане у села Дудчаны.

В 2021-2022 годах башкирский историк Багаутдинов Айрат Маратович  и  Багаутдинов Рушан Айратович провели специальное исследование, в ходе которого были получены новые данные:

1. Боевой путь Минигали Хабибулловича Губайдуллина начинается в начале сентября 1942 года в 814-го полку 236-й стрелковой дивизии, которая воюет в составе  Северо-Кавказского фронта. 9 августа 1942 года 236-я сд начала оборону станции «Хадыженская». С 12 августа начались ожесточенные бои с моторизованной дивизией СС «Викинг», прорывающейся на Туапсе. В документах вермахта период с 12 августа 1942 года именуется как первое наступление на Туапсе. В советской и современной отечественной историографии Великой Отечественной войны датой начала Туапсинской оборонительной операции считается 25 сентября 1942 года. Данная дата не отражает реальную обстановку боевых действий в районе Туапсе. После взятия Майкопа – 10 августа 1942 года – немецкий 3-й танковый корпус начал наступление на Туапсе. Дата начала советской Туапсинской оборонительной операции – 12 августа 1942 года.

2. В ходе тяжелых боев с 12 августа по начало сентября 1942 года у станции «Хадыженская» и села Белая Глина 236-я стрелковая дивизия понесла большие потери: из личного состава – 9000 человек – потеряла 5600 человек, из которых 4382 пропало без вести. В начале сентября 1942 года 236-я сд получила пополнение в 1 тысячу человек. В их числе на фронт в 814-й стрелковый полк 236-й дивизии прибыл Минигали Губайдуллин. Боевое крещение он получает в период боев 814-го полка 236 сд с 4 по 15 сентября 1942 года в районе д. Белая Глина и высоты 787, защищая Туапсе от немецкой 97-й егерьской дивизии. 

23 сентября 1942 года началось второе немецкое наступление на Туапсе. 419-й полк немецкой 125-й пехотной дивизии с 1-м батальоном 326-го полка 198-й пехотной дивизии после интенсивной огневой подготовки овладел господствующей горой Лысая (высота 451) южнее Горячего Ключа и создал условия для наступления по долине реки Псекупс в южном направлении на Шаумян. 26 сентября, прорвав полосу советских укреплений, немецкий 204-й полк после ожесточенного боя с 236-й стрелковой дивизией овладел высотой 704 (гора Лысая). 27 сентября немцы захватили станцию «Хадыженская». Основные силы 236-й сд – 509-й и 814-й полк Минигали Губайдуллина – обороняли рубеж «балка Сосновка (2 км севернее высоты 725,4) – высота 170,6 – высота 166,4».

3. 1 октября 1942 г. 236-я сд имела задачу во взаимодействии с 12-й гв.кд с утра уничтожить противника в районе высоты 725,4 – балка Сосновка. В 8.00 509-й сп и 2-й батальон 814-го полка Минигали Губайдуллина начали наступление с рубежа в 2 км южнее лесничества, но, встреченные сильным минометным огнем немцев, после двух атак залегли, продвинувшись на 300-400 метров. 7 октября 236-я сд, перейдя в наступление, с 8.00 совместно с 12-й гв. кд и 119-й сбр уничтожают Гунайскую и Сосновскую группировки противника. С 10.30 новое наступление 236-й сд силами 3-го батальона 145-й пмп и роты 814-го сп Минигали Губайдуллина в направлении реки Шубинка.

14 октября на рубеже участка обороны 236-й сд в 9.00 противник прорвал фронт, овладел высотой 327,3 и с восточных скатов высоты повел наступление на высоту 356,3. 814-й полк Минигали Губайдуллина обороняет высоту 527,0 и ведет бой на северных и северо-восточных скатах высоты. Против 814-го полка воюет немецкий 229-й полк.

16 октября на фронте 236-й сд с 8.30 противник силой пехоты численностью до полка перешел в наступление с юго-западных скатов высоты 356,3 вдоль дороги в направлении Навагинской. 814-й стрелковый полк Минигали Губайдуллина у высоты 527,0 попал в окружение противника, неся большие потери, смог с боями пробиться и отступить в район высоты 576,6. К исходу дня немцы захватили Шаумян и перевал Елисаветпольский. 19 октября 236-я сд вышла в долину реки Тук. 509-й сп, насчитывающий 100 человек, занял оборону на высоте 490,7. 814-й полк Минигали Губайдуллина составлял 150 человек. Он занял оборону на юго-восточных скатах высоты 512,0.

25 октября из остатков 236-й сд сформирован усиленный отряд, который направлен форсированным маршем в район высоты 325,4. Усиленный отряд из остатков 236-й сд переименован в 814-й сп. Район сосредоточения – высота 326,4 (4 км северо-восточнее Садового). 28 октября 814-й полк Минигали Губайдуллина двумя батальонами занял оборону в районе высоты 415,0 и 326,4 и одним батальоном в районе 3 км южнее высоты 620,0 (северо-восточнее д. Киркорова). 1 ноября 814-й полк получил 200 человек пополнения.

4. 2 ноября 1942 г. противник вел наступление на правом фланге 56-й армии: от щели Сосновая на высоту 326,4. 1-й батальон 814-го полка Минигали Губайдуллина вел бой в районе д. Киркорова. Немцы при поддержке артиллерии и авиации атаковали позиции 814-го полка. 4-я рота 814-го полка была окружена группой немецких автоматчиков численностью до 200 человек. В течение 20 минут рота подверглась массированному минометному обстрелу. Рота вела бой в окружении 4 часа. В результате боя из 110 человек 4-й роты осталось в живых 18 человек. Остальные пали смертью героев. За день боев – 2 ноября 1942 г. – 814-й полк понес значительные потери: из 355 человек активных штыков и 200 человек пополнения, которые воевали только один день, осталось в живых около 50 человек, среди них Минигали Губайдуллин. 

5 ноября противник – немецкая 125-я пд – ведет наступление на высоту 415,0. Стойкость 814-го сп вынуждает противника бросать в бой новые подразделения. Боевые порядки 814-го сп Минигали Губайдуллина бомбят 10 немецких бомбардировщиков. Горит лес, скаты высоты 415,0 затянуты дымом. К исходу дня, отразив 8 немецких атак, части 814-го полка продолжали удерживать рубеж обороны. 6 ноября 814-й полк получил пополнение в 400 человек.

15 ноября 1942 года штаб и тылы 236-й сд для нового формирования выводятся в хутор Садовые. Оставшийся в живых личный состав дивизии – остатки 814-го полка в количестве около 300 человек, в том числе и Минигали Губайдуллин, согласно журналу боевых действий 814-го полка, остается на фронте и передается в 395-ю стрелковую дивизию. 698-й артиллерийский полк 236-й сд также был оставлен на фронте и передан 328-й стрелковой дивизии.

С 15 ноября до 27 декабря 1942 года Минигали Губайдуллин воюет в составе 395-й стрелковой дивизии. 26 ноября 1942 года Минигали Губайдуллину присвоено звание «младший лейтенант». 

Из документов Минигали Губайдуллина известно, что он был ранен 26 декабря 1942 года. В этот день 395-я сд была в первом эшелоне на фронте. В оперативной сводке 395-й сд от 27 декабря 1942 перечислены потери дивизии за прошедший день – 26 декабря: 3 раненых. Среди них был и Минигали Губайдуллин. С 27 декабря 1942 года по 18 февраля 1943 года он находится на излечении в госпитале № 746.

5. После выписки из госпиталя 19 февраля 1943 года Минигали Губайдуллин был зачислен в 1-й армейский запасной стрелковый полк 18-й армии, находящийся в резерве. С начала июня 1943 года Минигали Губайдуллин снова в Действующей армии. Он назначен командиром пулеметного взвода 9-й гвардейской стрелковой бригады.

Перед фронтом 9-й гвардейской стрелковой бригады, в которой продолжает воевать Минигали Губайдуллин, проходит глубоко эшелонированная оборона противника, представляющая собой один из участков мощной заранее подготовленной оборонительной полосы, которую немцы назвали «Голубая линия». Минигали Губайдуллин в течение июня – августа 1943 года принимает активное участие в боях за станицу «Молдаванская».

6 июля 1943 года из 6-й и 9-й гвардейских стрелковых бригад начато формирование 109-й гвардейской стрелковой дивизии. 8 июля 109-я гсд получила пополнение 2500 человек, том числе и 4 батальона из 212-го запасного полка из Кропоткина. 14 июля 1943 года новая 109-я гсд вошла в состав 10-го гвардейского стрелкового корпуса и принимает участие в боевых действиях. На фронте 109-й гсд участок обороны находится в районе высоты 114,1. 17 июля немцы предприняли 7 атак на позиции 109-й гсд из направления «Вышка – Молдаванское». Было уничтожено 8 немецких танков и около 500 пехотинцев.

В течение дня 24 июля 309-й полк Минигали Губайдуллина и 312-й полк отбили 2 контратаки немцев силой до батальона пехоты при поддержке 8 танков. Атаки были отбиты с большими потерями для немцев. В журнале боевых действий 10-го гвардейского стрелкового корпуса отмечено, что 1-й стрелковый батальон 309-го сп в 18.15 провел силовую разведку. Потери: убито – 26, ранено – 210 человек. Уничтожен 1 немецкий танк. В силовой разведке 24 июля 1943 года принимал участие и Минигали Губайдуллин.

27 июля 1943 г. в 18.15 109-я гсд перешла в наступление на Арнаутский и виноградники севернее Молдаванского, но успеха не имела. 31 июля 1943 года с 19.00 309-й полк Минигали Губайдуллина начал наступление с задачей овладеть траншеями немцев на рубеже «высота 95,0 – Арнаутский». Все попытки захватить траншеи закончились безуспешно. С начала действия 309-го полка противник открыл сильный ружейный и артиллерийский огонь, что не давало возможности сблизиться с противником для броска в атаку.

3 августа 1943 года в 18.30 1-й стрелковый батальон 309-го сп 109-й гсд начал разведку противника на южные скаты высоты 95,0 с задачей захватить контрольного пленного и документы. Минигали Губайдуллин, который воюет в 1-м батальоне 309-го полка, снова принимает участие в силовой разведке. Разведка успеха не имела ввиду сильного артиллерийского, минометного и ружейно-пулеметного огня противника. С 5 по 14 августа 109-я гсд находится в резерве. 18 августа 1943 года 309-й полк 109-й гсд готовил усиленную роту 1-го батальона для силовой разведки (разведка боем). В составе усиленной роты в разведке принимает участие и Минигали Губайдуллин со своим пулеметным взводом. В 20.30 северо-восточнее Ленинского была проведена силовая разведка в составе усиленной роты 1-го батальона 309-го полка и отделениями разведгрупп дивизии с задачей захвата пленного и документов, выявления системы обороны противника. Минигали Губайдуллин вместе с товарищами прорвался в траншеи противника и уничтожил 15 немецких солдат и офицеров.

20 августа 109-я гсд сдала свой боевой участок 339-й сд и 24 августа в 15.00 выступила на марш: Абинская, Варнавинская, Гаркуша, Троицкая. К 4.00 26 августа 109-я гсд сосредоточилась в районе Верхнеярковского, Соболевского, хутора Прикубанские. 309-й полк Минигали Губайдуллина 26 августа 1943 года сосредоточился в Соболевском. 109-я гсд перебрасывалась на новый участок фронта.

6. В сентябре – декабре 1942 года  и  в июне – августе 1943 года  Минигали Губайдуллин воевал со 101-й и 97-й егерьскими дивизиями, которые планировали  вторжение в Башкирию. Первоначально захват Башкирии планировался  в 1942 году, после реализации плана «Барбаросса» в 1941 году  и захвата Кавказа. В каждой из этих дивизий были туркестанские батальоны, в которых были татары, башкиры, узбеки, туркмены и представители других национальностей. В журналах боевых действий  немецких 101-й и 97-й егерьских дивизий нами обнаружены карты Башкирии. Минигали Губайдуллин сражался на фронте у Туапсе и у станицы Молдаванская с несостоявшимися завоевателями Башкирии и победил их. 23 декабря 1942 года 101-я и 97-я егерские дивизии вермахта начали отступать обратно на запад.

7. 23 сентября 1943 г. 109-я гсд сосредоточилась в новом районе, войдя в состав 44-й армии Южного фронта. 109-й гвардейской стрелковой дивизии предстояло действовать на участке «Гендельберг – Ворошиловка». Этот участок обороны противника являлся частью оборонительного сооружения немцев между рекой Днепр и рекой Молочная. 25 сентября 1943 года, возглавляя пулеметный взвод 1-го батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии, Минигали Губайдуллин в 17.45 принял участие в своем первом бою на новом участке фронта – в разведке боем южнее населенного пункта Гендельберг.

26 сентября 1943 года Минигали Губайдуллин участвовал в крупном наступлении советских войск. 309-й полк перешел противотанковый ров и прорвался через передний край немцев и вышел к дороге «Гендельберг –Ворошиловка». В наступлении участвовал весь состав 309-го полка – 1700 человек. 26 сентября попали в окружение и вместе со своим командиром гвардии лейтенантом Москаленко М.И. героически погибли солдаты огневого взвода 309-го гвардейского стрелкового полка. После контратаки советских войск было обнаружено исколотое штыками тело лейтенанта, который до последнего патрона уничтожал немцев. Гвардии лейтенанту Москаленко Михаилу Илларионовичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В этот день совершили героизм и наводчик миномета 309-го полка Бакалов Михаил Ильич и заместитель командира 3-го стрелкового батальона 309-го полка Нестеренко Иван Максимович, которые также посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза. Таким образом, за один день боев три воина 309-го полка стали Героями Советского Союза. В истории Великой Отечественной войны это единственный случай такого массового героизма советских солдат, который был отмечен высшей наградой СССР. В официальной информации о месте гибели героев написано – Зеленый Гай. Но в действительности они все совершили подвиг и погибли 26 сентября 1943 года южнее д. Гендельберг. 26 сентября 1943 года Минигали Губайдуллин был ранен.

27 сентября 109-я гсд перешла в новое наступление при поддержке советских танков. 309-й полк Минигали Губайдуллина прорвал участок фронта 700 метров южнее д. Гендельберг. В ходе боя немцы окружили 309-й полк и взяли в плен 107 воинов из 3-го батальона 309-го полка, остальные были убиты. В первом батальоне 309-го полка из 500 человек в живых осталось 30 человек, среди них Минигали Губайдуллин. Во втором батальоне осталось около 60 человек. За два дня боев – с 26 по 27 сентября 1943 года – 309-й полк понес безвозвратные потери более 1500 человек. В боях 27 сентября 1943 года Минигали Губайдуллин был ранен во второй раз и направлен на излечение в госпиталь № 3261. Лечение проходил до декабря 1943 года. С начала декабря 1943 года снова воюет в составе 309-го полка 109-й гсд.

21 октября 1943 года в 15.40 109-я гсд начала наступление на д. Гендельберг. В 20 часов 21 октября противник начал отступать в юго-западном направлении. 22 октября к 2.00 309-й полк овладел юго-западом д. Гендельберг. В 5.00 22 октября 109-я гсд полностью овладела Гендельбергом и д. Ново-Мунталь. К 18 часам 22 октября 309-й полк занимал Зеленый Гай. За месяц упорных боев вместе с другими советскими дивизиями 109-я гсд преодолела один из наиболее укрепленных участков обороны противника на рубеже реки Молочная.

8. С 1 ноября 1943 г. по 1 февраля 1944 г. 309-й полк ведет активные боевые действия на новом участке фронта в районе плацдарма «Большая Лепатиха». Занимает рубежи по левому берегу Днепра – Завадовка, Софиевка, Средний, мог. Горила, Марьинск, балка Сапата. После лечения в госпитале в начале декабря 1943 года Минигали Губайдуллин возвращается в свой 309-й полк 109-й гвардейский стрелковой дивизии. 5 декабря 1943 года Минигали Губайдулину присвоено звание «лейтенант».

Воевавшие рядом с 109-й гвардейской стрелковой дивизией советские 35-я гсд и 46-я гсд получили 31 декабря 1943 г. пополнение в 3000 человек 1925 года рождения из 4-й запасной стрелковой бригады из Алкино (Уфа). Благодаря исследованию боевого пути Минигали Губайдуллина впервые удалось установить воинские части, в которые прибыли воевать 3 тысячи призывников из Башкирии в декабре 1943 г.

309-й полк Минигали Губайдуллина с 4.00 2 февраля 1944 года начинает наступление с рубежа кургана +1,5 и +2,0 на высоту 76,8. Атака продолжается вновь с 8.00 3 февраля. 4 февраля 309-й полк занял позиции для наступления: справа – высота 80,9, слева – 100 метров юго-западнее дороги «Рубановка – Большая Лепатиха» и начал наступление на Большую Лепатиху. 8 февраля 109-я гсд окончательно заняла село Большая Лепатиха. За мужество, проявленное в период боев с 21 января по 4 февраля и героизм при взятии села Большая Лепатиха, когда Минигали Губайдуллин первым поднимался в атаку и увлекал за собой бойцов, 13 февраля 1944 г. он был награжден орденом Красной Звезды.

9. 22 февраля немецкий 44-й армейский корпус занял новый фронт. Основное внимание уделяется новой оборонительной линии, названной «заградительная позиция «Дудчино – Ново-Каменка», также она в немецких документах именуется как «Голубая линия». 

6 марта 1944 г. противник силами 682-й и 684-й пехотных полков 335-й пд продолжал удерживать рубеж «заградительная позиция «Дудчино – Ново- Каменка»: «высота 83,2 – курган +2,5 – высота 86,2 – высота 88,3 – курган +2,5 – южная окраина Дудчино». В ночь на 7 марта 109-я гсд действовала с задачей овладеть во взаимодействии с правым соседом рубежом «высота 83,2 – курган +2,5–высота 86,2». В результате действий были выявлены дополнительные огневые точки противника в районе «83,2 – курган +5,0 – курган +1,5». В течение дня 109-я гсд двумя стрелковыми ротами продолжала активные действия, имея задачей захватить пленных, уточнить огневую и оборонительную систему противника. Готовили к активным действиям две разведпартии для действия в ночь на 8.3.44 г. в направлениях высоты 83,2 и отметки + 2,5.

Одна группа для проведения ночной разведки с боем была сформирована 309-м полком из состава одной стрелковой роты 1-го батальона. В этой разведгруппе на курган, расположенный у высоты 83,2, прорывался, возглавляя своих солдат, гвардии лейтенант Минигали Губайдуллин. В ходе ночного и утреннего боев разведгруппа захватила немецкий опорный пункт (дзот) в 60 метрах восточнее высоты 83,2 и закрепилась на достигнутом рубеже. Потери 309-го полка за сутки: убито 18 человек, из них 1 офицер. Потери противника: уничтожена батарея 76-мм пушек, уничтожен один пулемет и наблюдательный пункт, один пулемет подавлен. Немецкий пулемет был подавлен благодаря героизму и самопожертвованию Минигали Губайдуллина.

Гвардии лейтенант Минигали Губайдуллин совершает подвиг в период с 3 до 6 часов утра 8 марта 1944 года при взятии высоты 83,2 (северо-восток Рядового) – закрывает своим телом амбразуру немецкого дзота на восточном кургане - на подступах к кургану 83,2. 8 марта 1944 г. погибает только один офицер 309-го полка – гвардии лейтенант Минигали Губайдуллин. 8 марта 1944 года прорыву 309-го полка Минигали Губайдуллина противостоял 2-й батальон 682-го полка немецкой  335-й пехотной дивизии.

10. На основании анализа  советских и немецких  документов, в том числе и немецких аэрофтоснимков района села Дудчино, впервые установлено точное место подвига и гибели Минигали Губайдуллина 8 марта 1944 года.  Координаты кургана северо-восточнее деревни Рядовой - место подвига  Минигали Губайдуллина:  47.197373, 33.690562 ;   координаты высоты  83,2   -   47.196039, 33.690583.

Память 
 Ему установлены памятники в селе Дудчаны, селе Киргиз-Мияки Миякинского района Республики Башкортостан, в г. Уфа. Установлен бюст на родине в селе Уршакбашкарамалы.

 В его честь названы улицы в Дудчанах, Херсоне, Бериславе, Нововоронцовке, Салавате и Уфе; лицей № 94 в Уфе.

 Возле памятника, посвящённого подвигу А. Матросова и М. Губайдуллина, в г. Уфа горит вечный огонь. Мемориал расположен в Парке Победы (1980, скульпторы Л. Кербель, Н. Любимов, Г. Лебедев).

 Башкирский писатель Яныбай Хамматов увековечил подвиг в биографическом романе «Тыуған көн» (День Рождения).
 Багаутдинов Айрат Маратович, Багаутдинов Рушан Айратович.  Боевой путь Героя Советского Союза  Минигали Губайдуллина. Монография. Уфа. Издательство БашГУ. 2022. - 284 с. ISBN 978-5-7477-5467-6

Семья 
Его старший брат Губайдуллин Тимиргали Хабибуллович пропал без вести в апреле 1944 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Миннигали Губайдуллин на портале Башкортостан
 Губайдуллин Миннигали Хабибуллович в энциклопедии Ашинского района.
 Памятник Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Парк Победы, г. Уфа.
 Монумент А. Матросову и М. Губайдуллину в Парке Победы города Уфы.
 Губайдуллин Миннигали Хабибуллович.
 https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_BoevoiPutGeroyaSovSoyza-mon.pdf/view
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Нововоронцовском районе
Персоналии:Ашинский металлургический завод
Командиры взводов в Великой Отечественной войне